Laranjal é um bairro de Pelotas, é onde se localiza os quatro principais balneários do município: Balneário Santo Antônio, dos Prazeres, Valverde, Novo Valverde.
Há também uma vila de pescadores denominada Z-3. A praia do Laranjal é rodeada pela Laguna, também chamada lagoa dos Patos.

O Laranjal é mais do que um bairro da cidade. Principalmente no verão, ele se transforma literalmente na própria cidade, quando população e turistas procuram seus balneários.

O Balneário Santo Antonio é o mais antigo. É zona de preservação paisagística natural. Evoca Antônio Augusto Assunção Jr., cuja principal avenida leva o seu nome, inspirado no nome do santo, e em justa homenagem do poder público àquele que iniciou a urbanização da praia.

Bairros de Pelotas